Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1982/1983 — 47-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Второй год подряд чемпионом стал клуб Дукла Йиглава.

Формат 
Перед началом сезона 1982/83 была изменена система начисления очков. Было отменено правило, при котором в случае ничейного результата назначалось дополнительное время и буллиты. Чемпионом 2-й год подряд стал клуб Дукла Йиглава, опередивший на 8 очков серебряного призёра Витковице. Бронзовые медали завоевала Тесла Пардубице, где уже выделялся на тот момент 17-летний вратарь Доминик Гашек, сыгравший 42 матча с коэффициентом надежности 2.67 гола за игру и 91,5 процентов отбитых бросков. Последнее место занял Польди СОНП Кладно, что было неожиданно после долгого нахождения Кладно в числе лидеров чехословацкого хоккея. В матче прямых конкурентов за сохранение места в первой лиге, Кладно уступил 2:4 в последнем туре Зетору. Вместо Кладно, спустя год вернулась в элитную лигу Дукла Тренчин.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Винцент Лукач (Кошице) — 49 шайб

2. Иржи Лала (Ческе-Будеёвице) — 38

3. Франтишек Черны (Пльзень) — 34

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Кралик — 43 игры/2.24 гола за игру, Иржи Стеклик — 5/2.6

Защитники

Милан Халупа — 38 игр/25 очков (9 шайб + 16 передач), Радослав Свобода — 43/19 (11+8), Мирослав Коржены — 44/18 (7+11), Эдуард Увира — 43/16 (6+10), Карел Горачек — 43/15 (4+11), Ярослав Бенак — 43/11 (1+10), Петр Адамик — 40/1 (0+1), Мирослав Соучек — 5

Нападающие

Игор Либа — 43/45 (27+18), Олдржих Валек — 27/27 (16+11), Аугустин Жак — 42/25 (15+10), Отта Клапка — 39/25 (8+17), Франтишек Выборны — 44/23 (13+10), Антонин Мицка — 42/23 (10+13), Ростислав Влах — 44/22 (12+10), Милош Купец — 37/17 (9+8), Индржих Мицка — 41/16 (9+7), Ондржей Вайссманн — 37/11 (6+5), Милош Новак — 36/10 (5+5), Томаш Нетик (старший) — 19/9 (5+4), Ян Юрчишин — 23/4 (2+2), Либор Долана — 10/2 (1+1), Ярослав Лишка — 4, Мирослав Егличка и Индржих Юржичек — по 1

Тренеры — Станислав Невеселы и Ярослав Холик

Ссылки 
 Сезон 1982/83 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1982 году
Спорт в Чехословакии в 1983 году
1982 год в хоккее
1983 год в хоккее